Acetylenek miedzi – nazwa odnosząca się do dwóch miedzioorganicznych związków chemicznych z grupy acetylenków:
 acetylenek miedzi(I) o wzorze sumarycznym Cu2C2
 acetylenek miedzi(II) o wzorze sumarycznym CuC2